żurawie – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruifromes)
 żurawie – podrodzina ptaków z rodziny żurawi (Gruidae)

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2
 Żurawie – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin
 Żurawie – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki

Inne 
 Żurawie – polskie przedsiębiorstwo budowlane

Zobacz też 
 żuraw zwyczajny
 Żórawie
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki